Transparency peut faire référence à : 

 Transparency, film canadien de Raul Inglis et sorti en 2010 ;
 Transparency, album d'Herb Robertson Quintet sorti en 1985 ;
 Transparency International, une organisation non gouvernementale internationale.